Движки:

 Движки — белильные блики, положенные поверх вохрения для моделирования выпуклых частей.
 Движки — деревня в Ремезовском сельсовете Ельского района Гомельской области Беларуси.

 Движки программные — центральная часть какого-либо программного обеспечения (например, систем управления веб-сайтом или базами данных); ядро, содержащее основные функции. Смотри, например, движки веб-браузеров.